Усник је део дувачког инструмента на који се ослањају усне свирача. Може се налазити код:
 лимених дувача
 дрвених дувача